Биссинген-ан-дер-Тек () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген. Население составляет  человека (на ). Занимает площадь 17,06 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга